The Flame – singolo degli Arcadia del 1986
The Flame – singolo dei Cheap Trick del 1988
The Flame – gruppo musicale
The Flame – diamante

Pagine correlate 
 Flame